DSMB steht als Abkürzung für:

 Delayed Surface Marker Buoy, eine aufblasbare Signalboje im Tauchsport
 Data and Safety Monitoring Board (DSMB),  eine unabhängige Expertengruppe, die Patientensicherheit und Therapieerfolg in klinischen Testreihen beurteilt.

Abkürzung